Лесопа́рковая:

 Лесопарковая — станция метро в Москве.
 Лесопарковая — название улиц в разных городах.